Чемпионат Франции по футболу 1983/1984 годов — 46-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Бордо» стал чемпионом Франции в 2-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 911 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Ним Олимпик» — «Мец» — 3:7
 «Сошо» — «Тулон» — 8:2
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Мец» — «Монако» — 0:4
 «Сент-Этьен» — «Ланс» — 0:4
 «Ренн» — «Тулуза» — 1:5
 «Ним Олимпик» — «Мец» — 3:7
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Бордо» — «Сент-Этьен» — 7:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr

1983/1984
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1983 году
Спорт во Франции в 1984 году